Colo Colo (cabdill), cap maputxe del 
 Colocolo (Dromiciops gliroides), marsupial semiarborícola sud-americà
 Colocolo o gat de la pampa (Leopardus colocolo), petit felí ratllat natiu de Xile 
 Colo-Colo de Futebol e Regatas, club de futbol brasiler de la ciutat d'Ilhéus a l'estat de Bahia
 Club Social y Deportivo Colo-Colo, club de futbol xilè de la ciutat de Santiago de Xile